Proacrisis är ett släkte av steklar som beskrevs av Vladimir Ivanovich Tobias 1983. Proacrisis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Proacrisis